Демьяно́вский — русская фамилия. Известные носители:

 Демьяновский, Алексей Александрович — Георгиевский кавалер; капитан; № 5651; 29 ноября 1837.
 Демьяновский, Валентин Александрович (1861—?) — художник-архитектор.
 Демьяновский, Пётр Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан; 26 января 1916.

См. также 
 Демьянов
 Демьяновы
 Демьян